I feliformi (Feliformia ), ossia carnivori simili a felini, sono uno dei due maggiori sottordini viventi dell'ordine dei Carnivora. Comprendono le famiglie dei nandiniidi (Nandiniidae), viverridi (Viverridae), erpestidi (Herpestidae), eupleridi (Eupleridae), prionodontidi (Prionodontidae), ienidi (Hyaenidae) e felidi (Felidae). Questi animali includono le forme più primitive tra tutti i carnivori attuali, come le genette, ma anche quelli più specializzati, i felidi. In generale, attraverso l'evoluzione dei feliformi si assiste in una progressiva riduzione della dentatura: le famiglie degli ienidi e dei felidi, in questo senso, sono quelle più specializzate; gli ienidi, in particolare, hanno sviluppato cuspidi dei molari adatte a spezzare le ossa delle prede.

Tra le forme estinte sono da ricordare le famiglie dei nimravidi (Nimravidae) e dei barbourofelidi (Barbourofelidae), dall'aspetto simile a quello dei felidi ma con particolarità anatomiche meno evolute (soprattutto nel cranio e nelle zampe).

Filogenia 
I feliformi sono il gruppo fratello dei caniformi, come essi sono infatti un sottordine dell'ordine di Carnivora. I feliformi sono divisi in almeno dieci famiglie delle quali solo sei non si sono estinte. 

Di seguito è riportato l'albero filogenetico delle sei famiglie viventi basato su l'articolo del 2010 di Ingi Agnarsson, Matjaž Kuntner e Laura J. May-Collado:

Classificazione

Famiglie 
Famiglia Eupleridae:
Sottofamiglia Euplerinae:
Genere Cryptoprocta:
Cryptoprocta ferox 
Cryptoprocta spelea †
Genere Eupleres:
Eupleres goudotii 
Genere Fossa:
Fossa fossana 
Sottofamiglia Galidiinae:
 Genere Galidia:
 Galidia elegans 
 Genere Galidictis:
 Galidictis fasciata 
 Galidictis grandidieri 
 Genere Mungotictis:
 Mungotictis decemlineata 
 Genere Salanoia:
 Salanoia concolor 
 Salanoia durrelli 
Famiglia Felidae:
Sottofamiglia Felinae:
Genere Pristifelis †
Genere Pratifelis †
Genere Acinonyx:
Acinonyx jubatus
Acinonyx aicha †
Acinonyx intermedius †
Acinonyx pardinensis †
Genere Caracal:
Caracal aurata 
Caracal caracal 
Genere Catopuma:
Catopuma badia 
Catopuma temminckii 
Genere Felis:
Felis bieti
Felis catus
Felis chaus
Felis margarita 
Felis manul
Felis nigripes
Felis silvestris 
Genere Leopardus:
Leopardus braccatus 
Leopardus colocolo 
Leopardus geoffroyi 
Leopardus guigna 
Leopardus jacobitus
Leopardus pajeros 
Leopardus pardalis
Leopardus tigrinus 
Leopardus wiedii 
Genere Leptailurus:
Leptailurus serval
Genere Lynx:
Lynx lynx 
Lynx pardinus 
Lynx rufus 
Lynx canadensis 
Lynx issiodorensis †
Genere Pardofelis:
Pardofelis marmorata 
Genere Prionailurus:
Prionailurus bengalensis
Prionailurus iriomotensis 
Prionailurus planiceps 
Prionailurus rubiginosus
Prionailurus viverrinus
Genere Puma:
Puma concolor 
Puma yagouaroundi
Puma pardoides †
Sottofamiglia Pantherinae:
Genere Panthera:
Panthera leo
Panthera tigris
Panthera pardus
Panthera onca
Panthera uncia
Panthera atrox †
Panthera blytheae †
Panthera gombaszoegensis †
Panthera youngi †
Genere Neofelis:
Neofelis diardi
Neofelis nebulosa
Sottofamiglia Machairodontinae:
Tribù Machairodontini:
Genere Machairodus †
Genere Miomachairodus †
Genere Hemimachairodus †
Tribù Metailurini:
Genere Adelphailurus †
Genere Dinofelis †
Genere Metailurus †
Genere Yoshi †
Genere Stenailurus †
Tribù Homotheriini:
Genere Epimachairodus †
Genere Homotherium †
Genere Xenosmilus †
Tribù Smilodontini: 
Genere Promegantereon †
Genere Megantereon †
Genere Paramachaerodus †
Genere Smilodon †
Sottofamiglia Proailurinae:
Genere Stenogale:
Stenogale julieni †
Stenogale intermedia †
Stenogale bransatensis †
Stenogale aurelianensis †
Genere Proailurus: 
Proailurus lemanensis †
Proailurus gracilis †
Proailurus brevidens †
Genere Miopanthera:
Miopanthera lorteti †
Miopanthera pamiri †
Genere Styriofelis:
Styriofelis turnauensis †
Styriofelis vallesiensis †
Genere Pseudaelurus:
Pseudaelurus aeluroides †
Pseudaelurus cuspidatus †
Pseudaelurus guangheensis †
Pseudaelurus intrepidus †
Pseudaelurus lorteti †
Pseudaelurus marshi †
Pseudaelurus quadridentatus †
Pseudaelurus romieviensis †
Pseudaelurus skinneri †
Pseudaelurus stouti †
Pseudaelurus turnauensis †
Pseudaelurus validus †
Famiglia Herpestidae:
Genere Atilax
Genere Bdeogale
Genere Crossarchus
Genere Cynictis
Genere Dologale
Genere Helogale
Genere Herpestes
Genere Ichneumia
Genere Liberiictis
Genere Mungos
Genere Paracynictis
Genere Rhynchogale
Genere Suricata
Famiglia Hyaenidae:
Sottofamiglia Hyaeninae:
Genere Crocuta:
Crocuta crocuta
Genere Hyaena:
Hyaena brunnea
Hyaena hyaena
Sottofamiglia Protelinae:
Genere Proteles:
Proteles cristata
Famiglia Nandiniidae:
Genere Nandinia:
Nandinia binotata
Famiglia Viverridae:
Sottofamiglia Hemigalinae:
Genere Chrotogale:
Chrotogale owstoni
Genere Cynogale:
Cynogale bennettii
Genere Diplogale:
Diplogale hosei
Genere Hemigalus:
Hemigalus derbyanus
Sottofamiglia Paradoxurinae:
Genere Arctictis:
Arctictis binturong
Genere Arctogalidia:
Arctogalidia trivirgata
Genere Macrogalidia:
Macrogalidia musschenbroekii
Genere Paguma:
Paguma larvata
Genere Paradoxurus:
Paradoxurus aureus
Paradoxurus hermaphroditus
Paradoxurus jerdoni
Paradoxurus montanus
Paradoxurus stenocephalus
Sottofamiglia Prionodontinae:
Genere Prionodon:
Prionodon linsang
Prionodon pardicolor
Sottofamiglia Viverrinae:
Genere Civettictis:
Civettictis civetta
Genere Genetta:
Genetta angolensis
Genetta bourloni
Genetta cristata
Genetta genetta
Genetta maculata
Genetta pardina
Genetta poensis
Genetta servalina
Genetta victoriae
Genetta tigrina
Sottogenere Pseudogenetta:
Genetta thierryi
Genetta abyssinica
Sottogenere Paragenetta:
Genetta johnstoni
Sottogenere Osbornictis:
Genetta piscivora
Genere Poiana:
Poiana leightoni
Poiana richardsonii
Genere Viverra: 
Viverra civettina
Viverra megaspila
Viverra tangalunga
Viverra zibetha
Genere Viverricula:
Viverricula indica

Famiglie estinte 
Famiglia Barbourofelidae:
Genere Afrosmilus:
Afrosmilus turkanae †
Afrosmilus africanus †
Afrosmilus hispanicus †
Genere Albanosmilus:
 Albanosmilus jourdani †
 Albanosmilus jourdani jourdani †
 Albanosmilus jourdani andresi †
 Genere Barbourofelis:
 Barbourofelis whitfordi †
 Barbourofelis vallesiensis †
 Barbourofelis lovei †
 Barbourofelis morrisi †
 Barbourofelis piveteaui †
 Barbourofelis fricki †
Genere Ginsburgsmilus:
Ginsburgsmilus napakensis †
 Genere Prosansanosmilus:
 Prosansanosmilus peregrinus †
 Prosansanosmilus eggeri †
 Genere Sansanosmilus:
 Sansanosmilus palmidens †
Sansanosmilus jourdani †
Sansanosmilus vallesiensis †
Sansanosmilus piveteaui †
Genere Syrtosmilus:
Syrtosmilus syrtensis †
 Genere Vampyrictis:
 Vampyrictis vipera †
Famiglia Nimravidae :
Sottofamiglia Nimravinae:
 Genere Dinictis:
 Dinictis cyclops †
 Dinictis felina †
 Dinictis priseus †
 Dinictis squalidens †
 Genere Dinaelurus:
 Dinaelurus crassus †
 Genere Dinailurictis:
 Dinailurictis bonali †
 Genere Eofelis:
Eofelis edwardsii †
Eofelis giganteus †
 Genere Nimravides:
 Nimravides pedionomus †
 Genere Nimravus:
 Nimravus altidens †
 Nimravus brachyops †
 Nimravus edwardsi †
 Nimravus gomphodus †
 Nimravus intermedius †
 Nimravus sectator †
 Genere Pogonodon:
 Pogonodon davisi †
 Pogonodon platycopis †
 Genere Quercylurus:
 Quercylurus major †
Sottofamiglia Hoplophoninae:
 Genere Eusmilus:
 Eusmilus bidentatus †
 Eusmilus cerebralis †
 Eusmilus sicarius †
Genere Hoplophoneus:
 Hoplophoneus belli †
 Hoplophoneus dakotensis †
 Hoplophoneus occidentalis †
 Hoplophoneus latidens †
 Hoplophoneus mentalis †
 Hoplophoneus primaevus †
 Hoplophoneus robustus †
Famiglia Percrocutidae:
Genere Percrocuta:
Percrocuta abessalomi †
Percrocuta giganteus †
Percrocuta hebeiensis †
Percrocuta miocenica †
Genere Dinocrocuta:
Dinocrocuta gigantea †
Dinocrocuta macrodonta †
Famiglia Stenoplesictidae:
Sottofamiglia Stenoplesictinae:
Genere Shandgolictis:
Shandgolictis elegans †
Genere Asiavorator:
Asiavorator altidens †
Genere Moghradictis:
Moghradictis nedjema †
Genere Africanictis:
Africanictis meini †
Africanictis schmidtkittleri †
Genere Mioprionodon:
Mioprionodon pickfordi †
Genere Stenoplesictis:
Stenoplesictis muhoronii †
Stenoplesictis cayluxi †
Stenoplesictis minor †
Stenoplesictis crocheti †
Stenoplesictis indigenus †
Genere Palaeoprionodon:
Palaeoprionodon lamandini †
Genere Anictis:
Anictis simplicidens †
Genere Haplogale:
Haplogale media †
Genere Viretictis:
Viretictis sp. †

Note

Voci correlate 
 Carnivora (ordine)
 Caniformia (II sottordine dei Carnivora)

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Taxa classificati da Miklós Kretzoi

Carnivori